Bröhan ist der Familienname folgender Personen:

 Karl H. Bröhan (1921–2000), deutscher Kunstsammler
 Leonardo Bröhan (* 1990), deutscher Kampfsportler und Gewinner mehrerer Titel im Kickboxen
 Margrit Bröhan (* 1938), deutsche Germanistin, Kunsthistorikerin und Unternehmerin

Siehe auch:
 Bröhan-Museum